Perla (Arkansas), een plaats in de Verenigde Staten in de staat Arkansas
Een merknaam voor Albert Heijns koffie
Perla (geslacht), een geslacht van steenvliegen
Perła, een Pools biermerk.